Posoka − wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Stare Miasto
 Posoka − wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Przykona
 Posoka − krew rannego zwierzęcia